9. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbył się w Algierze między 11 a 23 lipca 2007 roku. Algieria drugi raz w historii gościła imprezę tej rangi – poprzednio igrzyska afrykańskie odbyły się w tym kraju (także w jego stolicy) w roku 1978.

Rywalizowano w dwudziestu czterech dyscyplinach – przed igrzyskami Algieria wycofała z programu zawodów baseball, softball i hokej na trawie z powodu braku odpowiednich obiektów. Hokeiści mieli w Algierze walczyć o kwalifikację na turniej olimpijski w Pekinie – z powodu rezygnacji z przeprowadzenia zawodów w tej dyscyplinie Afrykańska Federacja Hokeja w czasie igrzysk afrykańskich przeprowadziła turniej kwalifikacyjny w Nairobi. Do rywalizacji w piłce wodnej nie zgłosiła się żadna drużyna.

Dyscypliny

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

 
Igrzyska